Stanisław Kwiatkowski (ur. 1863) – lekarz, działacz narodowy, poseł do Sejmu Bukowiny
 Stanisław Kwiatkowski (1893–1920) – porucznik Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Stanisław Kwiatkowski (1903–1962) – polski nauczyciel i działacz związkowy, poseł do Krajowej Rady Narodowej oraz na Sejm Ustawodawczy (1947–1952)
 Stanisław Kwiatkowski (ur. 1939) – socjolog, politolog, oficer polityczny, prof. dr hab. nauk humanistycznych (socjologia polityki, badania opinii i rynku), inżynier, pułkownik SZ PRL w stanie spoczynku
 Stanisław Kwiatkowski (ur. 1940) – polski dziennikarz i działacz społeczny związany z Bydgoszczą, redaktor naczelny Ilustrowanego Kuriera Polskiego